Tschebarkul beschreibt:

die russische Stadt, siehe Tschebarkul
den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Tschebarkul
den gleichnamigen See, siehe Tschebarkulsee